Francesco Carrara (1716-1793) – cardinale italiano
 Francesco Carrara (1805-1888) – giurista italiano
 Francesco Carrara (1812-1854) – archeologo italiano
 Francesco da Carrara (1325-1393) – nobile italiano, signore di Padova